

Geografia

Italia
 Cesa – comune della provincia di Caserta
 Cesa – frazione di Marciano della Chiana in provincia di Arezzo

Russia
 Čëša – fiume
 Baia della Čëša – golfo sul Mare di Barents

Persone
 Lorenzo Cesa – politico
 Pompeo della Cesa – armoraro del Quattrocento
 Matteo Cesa – pittore del Quattrocento
Mario Cesa – musicista, compositore